Николай Агапович Иванов (1813—1873) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, участник Кавказской войны, Кутаисский губернатор.

Биография 
Родился в 1813 году.

Образование получил в Павловском кадетском корпусе, из которого выпущен 14 ноября 1830 года прапорщиком в батарейную № 1-го роту 10-й артиллерийской бригады.

Принимал участие в польской кампании 1831 года. С 1837 года служил в войсках Отдельного Кавказского корпуса и с тех пор непрерывно принимал участие в походах против горцев. В 1849 году был начальником 7-го округа инженеров военных поселений на Кавказе.

В 1852 году произведён в полковники и назначен исправляющим должность Кутаисского гражданского губернатора. 17 апреля 1858 года получил чин генерал-майора и назначен помощником командующего войсками в Кубанской области, а с 1861 года был наказным атаманом Кубанского казачьего войска. На этой должности он принимал участие в завершающих кампаниях Кавказской войны.

С 1863 года Иванов состоял при Кавказской армии без должности и 27 марта 1866 года был произведён в генерал-лейтенанты.

Скончался 7 ноября 1873 года.

Награды 
Среди прочих наград Иванов имел ордена:
 Польский знак отличия за военное достоинство 4-й степени (1831 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1837 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1840 год)
 Золотая полусабля с надписью «За храбрость» (9 сентября 1842 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (26 ноября 1851 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 8729 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1859 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1862 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1871 году)
 Знак отличия беспорочной службы за XV (1850 год), XX (1855 год) и XXV лет (1863 год)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009
 Ежегодник русской армии за 1873 и 1874 гг. Часть II. СПб., 1874
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Милютин Д. А. Воспоминания. Кавказ в первую половину 1861 года. // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2000
 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 17 февраля. — СПб.: Военная типография, 1856. — С. 218.
 Список генералам по старшинству. — СПб.: Военная типография, 1859. — С. 503.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 ноября. — СПб.: Военная типография, 1873. — С. 326.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Павловского кадетского корпуса
Кутаисские губернаторы
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Кавказской войны
Кубанские казаки